Scolecithricella är ett släkte av kräftdjur som först beskrevs av Georg Ossian Sars 1903. Enligt Catalogue of Life ingår Scolecithricella i familjen Scolecitrichidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Scolecithricidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Scolecithricella